Ladislav Novák (1872–1946), czechosłowacki polityk, minister
 Ladislav Novák (1931–2011), czeski piłkarz, obrońca i trener piłkarski